Holy Island kan syfta på följande platser:

Irland 

 Holy Island, Irland, ö, Munster, An Clár,

Ryssland 
 Vajgatjön

Storbritannien 

 Lindisfarne, ö, England, >
 Holy Island (civil parish), England, Northumberland, 
 Holy Island, Skottland, ö, 
 Holy Island, Wales, ö, 
 Eileach an Naoimh, ö, Skottland,

USA 

 Holy Island, Massachusetts, ö, Essex County, 
 Holy Island, Michigan, ö, Charlevoix County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar